Un quatuor à cordes est un ensemble de quatre musiciens jouant d'instruments à cordes — généralement deux violons, un alto et un violoncelle.

C'est aussi le titre de nombreuses œuvres :

 Quatuor à cordes d'Alban Berg
 Quatuor à cordes d'Anton Bruckner
 Quatuor à cordes de Claude Debussy
 Quatuor à cordes de Maurice Delage
 Quatuor à cordes de Hanns Eisler
 Quatuor à cordes de Maurice Emmanuel
 Quatuor à cordes de Gabriel Fauré
 Quatuor à cordes de César Franck
 Quatuor à cordes en ré majeur de Mikhaïl Glinka
 Quatuor à cordes en fa majeur de Mikhaïl Glinka
 Quatuor à cordes d'Edvard Grieg
 Quatuor à cordes de Jacques Ibert
 Quatuor à cordes de György Kurtág
 Quatuor à cordes de Paul Ladmirault
 Quatuor à cordes de Frank Martin
 Quatuors à cordes de Bohuslav Martinů
 Quatuor à cordes de Goffredo Petrassi
 Quatuor à cordes de Ravel
 Quatuor à cordes de Florent Schmitt
 Quatuor à cordes de Jean Sibelius
 Quatuor à cordes de Germaine Tailleferre
 Quatuor à cordes en si bémol majeur de Piotr Ilitch Tchaïkovski
 Quatuor à cordes de Giuseppe Verdi
 Quatuor à cordes de Louis Vierne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quatuor à cordes  de Mozart
 Quatuor à cordes  de Mozart
 Quatuor à cordes  de Mozart
 Autres quatuors à cordes de Mozart :
 Quatuor Hoffmeister
 Quatuor à cordes K. 575
 Quatuor à cordes K. 589
 Quatuor à cordes K. 590

Voir aussi